Five Nights at Freddy’s (sorozat) A négyrészes túlélőhorror-játéksorozat.
 Five Nights at Freddy’s Az első, 2014 augusztusában megjelent játék.
 Five Nights at Freddy’s 2 A második, 2014 novemberében megjelent játék.
 Five Nights at Freddy’s 3 A harmadik, 2015 márciusában megjelent játék.
 Five Nights at Freddy’s 4 A negyedik, 2015 júliusában megjelent játék.
 FNAF World Az első négy játék spin-off-ja, egy RPG játék. 2016 januárjában jelent meg.
 Five Nights at Freddy’s: Sister Location Az ötödik, 2016 októberében megjelent játék.
 Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator A hatodik, 2017 decemberében megjelent játék.
 Five Nights at Freddy’s: The Silver Eyes A játékok alapján készült regény.
 Five Nights at Freddy’s: The Twisted Ones A játékok alapján készült második regény.